Arma automàtica, tipus d'arma de foc que dispara contínuament mentre es mantingui premut el gallet . automàtica, a ...
 Derivació automàtica, mètode d'avaluar numèricament la derivada d'una funció en un punt fent servir un programa d'ordinador
 Enginyeria automàtica 
 Escriptura automàtica, forma de fer que aflori el subconscient 
 Regulació automàtica, branca de l'enginyeria que s'ocupa del control d'un procés en un estat determinat 
 Tecnologia de tramesa automàtica, estil de comunicacions a Internet 
 Traducció automàtica, traducció d'un text mitjançant un sistema informàtic compost d'un ordinador i d'un Programa d'ordinador especialitzat
 Transmissió automàtica, caixa de canvis d'automòbils o altres vehicles